Латроб, Латроуб, Ла Троб () — англомовне прізвище та топонім.

Прізвище 
  (1764—1820) — британський архітектор, основний дизайнер вашингтонського Капітолію.
  (1806—1878) — американський інженер-залізничник, син Б. Г. Латроб-старшого.
  (1758—1836) — англійський священнослужитель, художник, композитор і музикант.
  (1833—1911) — мер Балтимора протягом семи термінів.
  (1801—1875) — перший  штату Вікторія , Австралія.

Топонім 
 Австралія
 Латроб-Сіті (Вікторія) — місто в штаті Вікторія.
 Латроб — річка в Вікторії.
 Летроб-Веллі — вугільний басейн в Вікторії.
  — містечко в  Тасманії.

 Інші країни
 Латроб — місто в Пенсільванії, США.

Інші значення 
  — футбольний клуб з тасманійського Латроба.
  — австралійський військовий корвет, який перебував на службі в 1942—1953 рр., Названий на честь тасманійського Латроба.